Платц () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители 

 Платц, Том (род. 1955) — американский актёр и бодибилдер.
 Платц, Ханс (1919—1988) — немецкий шахматист.

См. также 
  

